Ангиста или Анджиста може да се отнася за:

 Ангиста, гръцкото име на река Драматица, Гърция;
 Ангиста, село в дем Амфиполи, Сярско, Гърция;
 Гара Ангиста, гара в дем Зиляхово, Сярско, Гърция.